Anón se puede referir a:

 Annona squamosa, una fruta comúnmente conocida como anón.
 Atemoya, el fruto del híbrido del Annona squamosa y el chirimoyo.
 Anón, una localidad en Puerto Rico.
 Río Anón, un río en Ponce, Puerto Rico.